Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских Играх 1964 года проходили с 11 по 23 октября. Победителем стала сборная США. Всего в баскетбольном турнире приняло участие 16 команд, которые сыграли в общей сложности 72 матча.

Медалисты

Квалификация 

 Чехословакия и Египет снялись с соревнования.

 Канада и Южная Корея заменили снявшихся команд по результатам мирового квалификационного отборочного турнира.

Групповой этап

Группа «A» 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

 6 тур

 7 тур

Группа «B» 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

 6 тур

 7 тур

Квалификационный раунд

Квалификация за 13-16 места 
 Матчи за 13-16 места

 Матч за 15-е место

 Матч за 13-е место

Квалификация за 9-12 места 
 Матчи за 9-12 места

 Матч за 11-е место

 Матч за 9-е место

Квалификация за 5-8 места 
 Матчи за 5-8 места

 Матч за 7-е место

 Матч за 5-е место

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая таблица

Ссылки 
 Олимпийский баскетбольный турнир 1964 на сайте архива ФИБА
 Олимпийский баскетбольный турнир 1964 на сайте www.todor66.com
 1964 год. Токио.
 Олимпийский баскетбольный турнир 1964 на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1964
1964 год в баскетболе
Международные соревнования по баскетболу в Японии